Signifie « de Chefchaouen ou Chaouen ». Variante : Chaouni.
 Abdellah Chefchaouni (né en ?), homme politique marocain
 Yahia Chefchaouni (né en ?), homme politique marocain

 Layla Chaouni (née en 1953) : éditrice marocaine.